Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але Сє вирішила цього разу не брати участі, а Пен замість цього турніру виступила в Ештурілі.
6-ті сіяні Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, перемігши у фіналі 2-гу сіяну пару Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Лізель Губер Надія Петрова
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=[5]
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Хісела Дулко Флавія Пеннетта
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=[10]

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Ліза Реймонд Ренне Стаббс
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=63
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд